miejscowości w Polsce 
 Barany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Barany – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Barany – przysiółek w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Barany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Barany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Barany – dawna wieś, od 1954  granicach Szczuczyna w województwie podlaskim

 miejscowości na Białorusi
 Barany – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Jaglewicze.
 Barany – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Oziaty.
 Barany – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.
 Barany – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.